Пленк — в русских былинах киевский богатырь, отец щёголя и богача Чурилы.
 Пленк, Йозеф Якоб (1735—1807) — австрийский врач, основатель современной дерматологии.
 Пленк, Ханс (род. 1938) — немецкий саночник, чемпион мира.

См. также 
 Плёнки — в злаках околоцветные плёнки (чешуйки), набухающие во время цветения и раскрывающие цветок.

Примечания